Capela de Santa Bárbara (Trevões), em Portugal
 Capela de Santa Bárbara (Carviçais), em Portugal

Desambiguações de templos